Дмитрий Затонский:
 Затонский, Дмитрий Викторович (род. 1971) — российский хоккеист.
 Затонский, Дмитрий Владимирович (1922—2009) — советский и украинский литературовед, литературный критик.